¹Bryant a Taylor-kormány elleni lázadást követően a Libériai Átmeneti Kormány elnökeként volt államfő.

 
Köztársasági elnökök listái